Rosetta est un système de traductions multilingue pour la distribution GNU/Linux Ubuntu. Sa particularité est d'être une plateforme collaborative en-ligne, dont l'objectif est de faciliter et accélérer le travail collaboratif de traduction des applications et documentations.

Vue générale 

Rosetta n'est donc pas un nouveau système de traduction, mais un « portail internet pour la traduction de fichiers PO. »

Rosetta s'appuie sur les fichiers de traduction au format .po, largement répandus. Un fichier PO est un fichier texte formaté, permettant la traduction d'une application depuis sa version anglaise vers une autre langue. Chaque application possède ainsi un fichier PO pour chacune des langues dans laquelle il est traduit – par exemple es.po, de.po pour l'espagnol et l'allemand, respectivement.

Exemple du fichier fr.po du logiciel Graveman :

 -#: src/callbacks.c:913
 +#: src/callbacks.c:918
 msgid "Do you really want to fix the CD-R ?"
 msgstr "Voulez-vous vraiment clôturer le CD-R ?"

La chaîne msgid est celle d'origine, tandis que la chaîne msgstr sera celle affichée par l'application  si vous êtes utilisateur d'un système en langue française.

Le système Rosetta propose à ses utilisateurs d'effectuer la traduction de ces chaînes directement sur internet. Les propositions de traductions sont relues et validées, et intégrées aux logiciels.

Rosetta fait partie du projet Launchpad, une plateforme de développement de logiciels libres sponsorisée par Canonical.

Fonctionnement 

Les traductions effectuées au sein de Rosetta sont partagées en deux groupes :
 « Traductions Ubuntu » (translations in Ubuntu) : concerne les logiciels et documentations spécifiques à Ubuntu, indispensables au système...
 « Applications à traduire » (translatable Applications) : regroupe toutes les autres applications dont la traduction est possible via Rosetta.

À partir de la version 5.10 d'Ubuntu, surnommée Breezy, une nouvelle option « Traduire cette application » dans le menu « Aide » ou « À propos » de nombreux logiciels est disponible. Elle permet d'accéder à la page Rosetta de traduction du logiciel.

N'importe quel internaute ayant créé un compte sur Launchpad peut proposer des traductions pour un logiciel donné. Les membres de l'équipe mandatés pour la traduction de ce logiciel valideront ou refuseront ces suggestions.

La politique d'inclusion des traductions validées dans Rosetta est la suivante :
 si une chaîne est traduite upstream (ie. directement dans le logiciel) et non modifiée dans Rosetta, la chaîne issue du nouveau .po est utilisée ;
 si une chaîne n'était ni traduite upstream ou dans Rosetta, la chaîne du nouveau .po est utilisée ;
 si une chaîne est traduite dans Rosetta, la chaîne de Rosetta sera prioritaire et utilisée.

Voir aussi

Liens internes 

 Ubuntu
 Traduction

Liens externes 

  Rosetta
  Ubuntu Linux
  Liste des Traducteurs Rosetta
  Liste des Traducteurs Ubuntu

Traduction assistée par ordinateur
Ubuntu